Adolfo Federico VI (17 de junio de 1882 - 23 de febrero de 1918) fue el último Gran Duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Juventud 

Nacido en Neustrelitz, Adolfo Federico era el tercer hijo y el primer varón del matrimonio entre Adolfo Federico V y la Princesa Isabel de Anhalt (1857 - 1933). Asistió a una escuela gymnasium en Dresde, y posteriormente estudió jurisprudencia en Múnich mientras servía en el ejército. A la muerte de su abuelo (30 de mayo de 1904), Federico Guillermo, se convirtió en el heredero del Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz.

Parece ser que Adolfo Federico y su hermano, el Duque Karl Bowin, habían acordado que mientras el primero dedicaría la vida a la pintura el otro contraería matrimonio y continuaría con la dinastía. Dicho acuerdo no pudo llevarse a la práctica a causa de la muerte de Karl (1908), y Adolfo Federico fue presentado a varias princesas europeas, como a Victoria Luisa de Prusia, única hija de Guillermo II de Alemania y de Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Sucedió a su padre como Gran Duque a su muerte, acaecida 11 de junio de 1914, pocos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Parece ser que llevó a cabo un matrimonio morganático muy criticado por sus coetáneos, que pretendían obligarlo a divorciarse de su esposa y a casarse con una mujer de su misma condición social, algo a lo que el Gran Duque se negó.

Crisis sucesoria y posible matrimonio 

Cuando Adolfo Federico llegó al trono sin estar casado y sin un heredero que lo sucediera, se creó un problema en torno a la sucesión. Su primo y heredero, el duque ruso Carlos Miguel de Mecklemburgo (1863-1934) había indicado justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial que deseaba renunciar a sus derechos de sucesión. Si no hubiera un heredero masculino de Mecklemburgo-Strelitz, el Gran Ducado se fusionaría con el vecino Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin. Durante la guerra, el tema del matrimonio fue discutido por Adolfo Federico y su amiga Daisy, princesa de Pless, sin embargo, en tiempos de guerra resultaba muy difícil concertar un matrimonio con una princesa elegible. Finalmente, la princesa de Pless vio a la pariente de su esposo, la princesa Benigna de Reuss-Gera (1892-1983) como una novia adecuada. Era hija del príncipe Enrique XXVIII de Reuss-Gera (1859-1924) y de la condesa Magdalena de Solms-Laubach (1863-1925). Estando Adolfo Federico de acuerdo con el compromiso, su Primer Ministro, Heinrich Bossart, inició negociaciones con la familia de la futura novia para concertar el matrimonio. Sin embargo, antes de que se pudiera anunciar el compromiso, estaba la complicación de la relación con la mujer con quien se relacionaba  Adolfo Federico. Se rumoreaba que esta mujer era Margrit Höllrigl, condesa Bubna de Litic, con quien tuvo una relación mientras estaba en Potsdam. Debido a esto, el matrimonio previamente acordado con la princesa Benigna de Reuss-Gera nunca se llevó a cabo.

Fallecimiento 

Adolfo Federico se suicidó el 23 de febrero de 1918 en Neustrelitz, dejando a Mecklemburgo-Strelitz envuelta en una severa crisis sucesioria. El único miembro superviviente de la dinastía del finado duque era el Duque Carlos Miguel de Mecklemburgo, que se encontraba sirviendo en Rusia y que, además, había expresado su deseo de renunciar a los derechos dinásticos de Mecklemburgo-Strelitz (1914), pero Adolfo Federico había decidido rechazar dicha renuncia. También existía una línea dinástica derivada del matrimonio de Adolfo Federico en la persona del sobrino del Carlos Miguel, Jorge, Conde de Carlow. No obstante, como Carlos Miguel estaba en Rusia, Federico Francisco IV, Gran Duque del vecino Mecklemburgo-Schwerin, asumió la regencia del territorio hasta la abolición de las monarquías alemanas, momento en que la administración del pequeño estado decretó el fin de la misma. Aunque Carlos Miguel se mostró conforme con el régimen de Federico Francisco IV, al que expresó de nuevo el deseo de renunciar a sus derechos al ducado, sólo volvería al mismo en 1919, una vez abolidas las monarquías e instaurado el Estado Libre de Mecklemburgo-Strelitz.

En su testamento legó toda la fortuna de su abuelo, estimada en treinta millones de marcos, al segundo hijo de Federico Francisco IV, el Duque Cristián Luis (1912-96). Si Cristián Luis no alcanzaba la condición de Gran Duque de Mecklemburgo-Strelitz o no fijaba su residencia en Neustrelitz, la herencia se vería reducida a tres millones de marcos.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran maestre de la Orden del Grifón ( Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz).
  Soberano Gran maestre de Orden de la Corona Wéndica ().
  Cruz de I Clase de Distinción en Guerra ( Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz).
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Cruz de Hierro de Primera Clase ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Louda, Jiri; Michael Maclagan (1981). Lines of Succession. Londres: Orbis Publishing. ISBN 0-85613-276-4. 
 Finestone, Jeffrey; Robert Massie (introduction) (1981). The Last Courts of Europe. Londres: J M Dent & Sons Ltd. ISBN 0-460-04519-9.

Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes duques de Mecklemburgo-Strelitz
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Neustrelitz